

Ліпе-Ґури — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ліпе-Ґури — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства